Појам  може да се односи на:

 Лизимах, генерал у војсци Алекасандра Македонског и краљ Тракије, Мале Азије и краљ Македоније
 Лизимах (Лизимахов син)
 Лизимах Египатски